Schulze puede referirse a:
 Georg Martin Schulze

 Gottlob Ernst Schulze

 Hagen Schulze

 Harro Schulze-Boysen

 Johann Heinrich Schulze

 Carl Theodor Maximilian Schulze

 Klaus Schulze

 Libertas (Viktoria) Schulze-Boysen

 Paul Schulze

 Werner Schulze (1930), un botánico, y horticultor austríaco.

 (Alfred Otto) Wolfgang Schulze

 Método Schulze